Dionigi Biancardi (1822-1881) – ingegnere e politico italiano
 Dionigi Biancardi (1873-?) – politico italiano